International Open Series (также встречается название Pontin’s International Open Series (по названию спонсора) и аббревиатура PIOS; бывшее название Challenge Tour и UK Tour) — серия снукерных профессионально-любительских (pro-am) турниров. Являлась подготовительной ступенью к мэйн-туру, с 2003 года проводилась во Всемирном снукерном центре в Престатине, Уэльс.

История 

Серия под названием UK Tour стартовала в сезоне 1997/98 и включала в себя 5 турниров. В последующих сезонах — по 4 турнира. В серии было сделано 2 максимальных брейка, причём в одном сезоне (1998/99): на Турнире 3 Стюарт Бинэм в матче против Барри Хокинса и Ник Дайсон в матче против Эдриана Ганнэла.

В 2000 году серия была переименована в Challenge Tour, а в 2005-м — в International Open Series. С 2005 года в серии стало по 8 турниров, а победители каждого из них получали право в следующем сезоне выступать в мэйн-туре и приобретали статус профессионалов. Тур был открыт для всех игроков — как любителей, так и профессионалов, и не требовал специального отбора.

С сезона 2010/2011 проведение PIOS прекратилось в связи с его заменой на Q School.

Финалы турниров

Победители туров 

За выступления на отдельных турнирах начисляются рейтинговые очки. В конце очередного сезона определяется победитель тура, а также 7 игроков с наивысшим рейтингом, переходящие в следующем сезоне в мэйн-тур.

Примечания

Ссылки 

 PIOS на global-snooker 

International Open Series